Tubificinae — підродина малощетинкових червів родини Naididae ряду Haplotaxida.

Роди 
 Baltidrilus Timm, 2013
 Christerius Holmquist, 1985
 Clitellio Savigny, 1820
 Edukemius Holmquist, 1978
 Hemitubifex Eisen, 1879
 Ilyodrilus Eisen, 1879
 Isochaetides Hrabĕ, 1966
 Limnodrilus Claparède, 1862
 Potamothrix Vejdovský & Mrázek, 1903
 Psammoryctides Hrabe, 1964
 Spirosperma Eisen, 1879
 Tasserkidrilus Holmquist, 1985
 Telliclio Timm, 1978
 Teneridrilus Eisen, 1879
 Tubifex Lamarck, 1816
 Tubificoides Lastočkin, 1937

Посилання 
 Achurra, A.; Elejalde, M.A.; Rodriguez, P. 2011: Phylogenetic analysis of oligochaete Tubificinae (Annelida: Clitellata) based on mitochondrial sequence data. |Invertebrate systematics]], 25(3): 208–218. 
 Erséus, C.; Wetzel, M.J.; Gustavsson, L. 2008: ICZN rules—a farewell to Tubificidae (Annelida, Clitellata). Zootaxa,  1744: 66-68. PDF 
 ICZN 2007: OPINION 2167 (Case 3305). NAIDIDAE Ehrenberg, 1828 (Annelida, Clitellata): precedence over TUBIFICIDAE Vejdovský, 1876 maintained. Bulletin of zoological nomenclature, 64: 71-72.  abstract only seen 
 Timm, T.; Erséus, C. (2014). Tubificinae Vejdovský, 1884. Accessed through: World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=137344  on 2014-12-01

Гаплотаксиди
Підродини тварин